Пётр Цитович:
 Цитович, Пётр Андреевич — русский офицер, георгиевский кавалер
 Цитович, Пётр Павлович (1843—1913) — русский юрист, ординарный профессор, доктор права.